De Vrede van Wenen (1261), tussen Ottokar II Přemysl van Bohemen en Béla IV van Hongarije; Béla verzaakte zijn aanspraak op het Hertogdom Stiermarken
 Het Verdrag van Wenen (1515) tussen het Heilige Roomse Rijk en Polen
 Het Verdrag van Wenen (1606) tussen het Heilige Roomse Rijk en Hongarije (kwestie Transsylvanië; godsdienstvrijheid)
 Het Verdrag van Wenen (1612) tussen Binnen-Oostenrijk en Venetië in aanloop naar de Uskokoorlog
 De Vrede van Wenen (1624), quasi-hernieuwing van de Vrede van Nikolsburg
 Het Verdrag van Wenen (1657) tussen Oostenrijk en Polen tijdens de Tweede Noordse Oorlog (ineffectief)
 Het Verdrag van Wenen (1657) tussen Oostenrijk en Polen tijdens de Tweede Noordse Oorlog (effectief)
 Het Verdrag van Wenen (1668), geheim verdrag tussen Keizer Leopold I en Lodewijk XIV van Frankrijk over de verdeling van de Spaanse bezittingen
 Het Verdrag van Wenen (1725) tussen het Habsburgse rijk en Spanje over wederzijdse ondersteuning
 Het Verdrag van Wenen (1731) tussen Groot-Brittannië en Oostenrijk
 Het Verdrag van Wenen (1738), ook wel Vrede van Wenen genoemd, maakte een einde aan de Poolse Successieoorlog
 Het Verdrag van Wenen (1809) of Vrede van Schönbrunn
 Het Congres van Wenen (1815), waarin de staatkundige indeling van Europa na de nederlaag van Napoleon werd geregeld
 De Vrede van Wenen (1864) welke de Pruisisch-Deens-Oostenrijkse oorlog om Sleeswijk-Holstein beëindigde
 Het Verdrag van Wenen (1866) tussen Oostenrijk, Frankrijk en Italië
 Het Verdrag van Wenen (1878) tussen Oostenrijk, Pruisen en Denemarken
 Het Verdrag van Wenen (1955), herstichtte de staat Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog
 Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961)
 Het Verdrag van Wenen inzake consulair verkeer (1963)
 Het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer (1968)
 Het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens (1968)
 Het Verdrag inzake het verdragenrecht (1969)
 Het Verdrag inzake psychotrope stoffen (1971), ook wel Verdrag van Wenen inzake psychotrope stoffen genoemd
 Het Verdrag van Wenen (8 september 1976) inzake internationale aktes van burgerlijke stand. 
 Het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag (1985)